Артага́н Орцхо́евич Албогачи́ев (1914, с. Экажево, Назрановский округ, Терская область, Российская империя — 3 апреля 1984,	с. Экажево, Назрановский район, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — звеньевой совхоза «Экажевский» Назрановского района Чечено-Ингушской АССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Ингуш. После окончания начальной школы работал в сельском хозяйстве. В 1944 году был депортирован. В 1958 году вернулся на родину. Выращивал кукурузу. Вскоре был избран звеньевым местного совхоза «Экажевский».

В 1968 году возглавил картофелеводческое звено и в первый же год его звено собрало урожай вчетверо выше планового. Албогачиев умудрялся получать высокие урожаи даже после града.

8 апреля 1971 года за выдающиеся заслуги ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Албогачиев был депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушетии. В 1971 году был избран делегатом XXIV съезда КПСС.

Жил в родном селе Экажево, где и скончался 3 апреля 1984 года.

Награды 
 Орден Ленина (8 апреля 1971);
 Орден Трудового Красного Знамени (7 декабря 1973);
 Орден Октябрьской Революции (23 декабря 1976);
 медали.

Ссылки 
 

Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР
Картофелеводы
Кукурузоводы СССР